Le terme phosphate de sodium est générique pour l'ensemble des sels de sodium et de phosphate. Il existe :
 Le dihydrogénophosphate de sodium (NaH2PO4) ou phosphate monosodique ()
 L'hydrogénophosphate de sodium ou phosphate disodique (Na2HPO4) ()
 Le phosphate de sodium ou phosphate trisodique  (Na3PO4) ()

Utilisation 

Les phosphates de sodium sont utilisés comme additif alimentaires (), ils sont notamment utilisés comme agents émulsifiants, afin d'éviter la formation d'une phase huileuse.

Les phosphates de sodium sont aussi utilisés dans la composition des levures chimiques (poisson ou poulet pané, pâtisseries).

L'ajout de phosphates de sodium à la nourriture augmente sa durée de conservation; maintenant sa texture et son apparence.

Les phosphates de sodium permettent la régulation du pH des aliments et sont utilisés comme séquestrant alimentaire, stabilisant et agent de rétention d’eau/d’humidité (humectant).

Risques 

La surconsommation de phosphates de sodium peut-être la cause de néphropathies.

Références 

Sodium
Composé du sodium
Agent levant
Régulateur alimentaire de pH
Séquestrant
Émulsifiant alimentaire